Heiligenstadt kan syfta på:

 Heilbad Heiligenstadt – en mindre stad i den tyska delstaten Thüringen
 Heiligenstadt in Oberfranken –  en köping (Markt) i norra Bayern i Tyskland
 Heiligenstadt, Wien – en stadsdel i Wien